Ахмед-паша (также Ахмет-паша; ):

 Ахмет-паша (ок. 1426 — ок. 1497) — турецкий политический деятель и поэт;
 Гедик Ахмед-паша (Гедик, строитель крепостей; ум. 1482) — великий визирь Османской империи (1474—1477)
 Дукакиноглу Ахмед-паша (Дукакиноглу, сын Dukagjini; ум. 1515) — великий визирь Османской империи (1514—1515).
 Кара Ахмед-паша (1480? — 1555) — 35-й великий визирь Османской империи.
 Лаз Азиз Ахмет-паша (ум. 1819) — великий визирь Османского государства.
 Низамуддин Ахмед-паша — великий визирь Османской империи (1331—1348).
 Семиз Ахмед-паша — великий визирь Османской империи.
 Фазыл Ахмед-паша (1635—1676) — великий визирь Османской империи.
 Хаин Ахмед-паша (Хаин, предатель; ум. 1524) — османский паша, египетский наместник.
 Херсекли Ахмед-паша (1455—1517) — великий визирь Османской империи (пять раз занимал пост).
 Хуршид Ахмед-паша (ум. 1822) — крупный османский военный и государственный деятель.
 Шемси Ахмед-паша (1492—1580) — османский государственный деятель и поэт.

См. также 
 Фазыл Ахмед (1884—1967) — турецкий писатель.
 Ахмед Вефик-паша (1823—1891) — государственный деятель Османской империи и дипломат.
 Ахмед Хамди-паша (1826—1885) — османский государственный деятель.
 Гази Ахмед Мухтар-паша (Гази, победоносный; 1832—1919) — генерал и великий визирь Османской империи.